Mairie 2000 est une association loi de 1901 fondée en 1985, par l’Association des maires de France (AMF), la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et Dexia avec pour mission de développer l’information et la formation des élus locaux, en apportant une assistance technique et financière aux associations départementales de maires.
Sa mission consiste à être à l’écoute des associations départementales, à comprendre leurs besoins, à définir avec elles les réponses adéquates à leurs attentes et à mobiliser les moyens matériels et humains nécessaires.

Les moyens financiers sont apportés par ses membres. Les moyens humains reposent essentiellement sur les compétences de l’AMF et des membres associés.

Champs d’action 
Le soutien aux associations départementales :
L’assistance financière se traduit par l’octroi d'aides financières (près de 1000 opérations annuelles de formation ou d’information réalisées par les Associations Départementales de maires au bénéfice d’environ 30000 élus).
L’assistance technique se traduit par une aide et un conseil dans le choix des thèmes à traiter, l’élaboration de programmes, la préparation et la mise en œuvre de séminaires ainsi que par la recherche d’intervenants.

La mise en relation entre les membres de Mairie 2000 et les associations départementales :
Cet aspect représente un socle important de l’action de Mairie 2000 dont le bon fonctionnement repose sur les contributions financières de ses membres. Mairie 2000 reste donc à leur écoute et assure la mise en relation avec les associations départementale lorsque cela s’avère nécessaire. Par ailleurs, ceux -ci disposent de savoir-faire pouvant être utilisés au service de l’information des élus : qu’il s’agisse de documents pédagogiques élaborés ou de séquences de formation « exportables ».

Critères d’assistance financière 
L’assistance financière est apportée sous forme d'aides calculées suivant des taux variables en fonction des thèmes et plafonnés par réunion, par an et par association départementale.
					
Le montant total de l’aide accordée peut être majoré de façon dérogatoire, en particulier pour les départements et territoires d’outre-mer, ainsi que pour les associations entrant dans le cadre d’un protocole de développement contracté avec l’AMF.

Dans le cadre d’opérations exceptionnelles d’audience régionale (rencontres thématiques, colloques) ou départementales (universités des maires, séminaires itinérants), une contribution spécifique aux dépenses engagées par une association peut être apportée.

Partenaires 
 Membres fondateurs : AMF, Caisse des Dépôts et Consignations
 Les membres adhérents : ADEME, CNOA, CITEO, CNP-Assurances, CSN, EDF, ENGIE, FP2E, SMACL, Groupe La Poste, OGE, ORANGE, MNT, RTE, SACEM, UGAP, USIRF.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 http://www.mairie2000.asso.fr

Maire
Association de collectivités territoriales en France